Кейк ():

 Кейк — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Кейк (Аляска), США.
 Кейк — государственный гражданский гидроаэропорт, расположенный в населённом пункте Кейк (Аляска), США.
 Кейк, Джонатан (род. 1967) — британский актёр.
 Кейк поп — кондитерское изделие.